Parlatoria kan syfta på:

 Parlatoria (djur) – ett släkte av insekter
 Parlatoria (växter) – ett släkte av växter